|-
|(96501)||1998 KU57|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,084|| align=right|4,21|| align=right|3,677||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96502)||1998 KU58|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,143|| align=right|18,02|| align=right|4,265||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96503)||1998 MC3|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,206|| align=right|5,01|| align=right|4,121||MBA||16. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96504)||1998 ML15|| align=right|15,5|| align=right|2,514|| align=right|0,030|| align=right|4,60|| align=right|3,986||MBA||20. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96505)||1998 MH20|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,247|| align=right|3,08|| align=right|4,052||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96506)||1998 OR4|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,164|| align=right|16,12|| align=right|4,262||MBA||26. julij 1998||Linz||E. Meyer
|-
|(96507)||1998 QX1|| align=right|14,4|| align=right|2,869|| align=right|0,335|| align=right|6,03|| align=right|4,860||MBA||19. avgust 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(96508)||1998 QJ30|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,191|| align=right|5,71|| align=right|4,217||MBA||26. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96509)||1998 QE41|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,159|| align=right|4,73|| align=right|5,399||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96510)||1998 QL55|| align=right|14,7|| align=right|3,170|| align=right|0,195|| align=right|0,90|| align=right|5,643||MBA||26. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96511)||1998 QG57|| align=right|16,2|| align=right|2,577|| align=right|0,205|| align=right|4,86|| align=right|4,136||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96512)||1998 QE67|| align=right|14,7|| align=right|2,785|| align=right|0,209|| align=right|14,72|| align=right|4,646||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96513)||1998 QW83|| align=right|14,0|| align=right|3,040|| align=right|0,219|| align=right|13,14|| align=right|5,300||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96514)||1998 QC84|| align=right|14,1|| align=right|3,054|| align=right|0,286|| align=right|12,65|| align=right|5,335||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96515)||1998 QT85|| align=right|14,3|| align=right|3,081|| align=right|0,068|| align=right|14,58|| align=right|5,408||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96516)||1998 QU95|| align=right|14,3|| align=right|3,013|| align=right|0,111|| align=right|12,09|| align=right|5,228||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96517)||1998 QG99|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,212|| align=right|7,10|| align=right|5,661||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96518)||1998 RO3|| align=right|16,0|| align=right|1,918|| align=right|0,061|| align=right|18,78|| align=right|2,657||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96519)||1998 RB5|| align=right|14,7|| align=right|2,791|| align=right|0,169|| align=right|2,58|| align=right|4,662||MBA||10. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(96520)||1998 RH6|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,184|| align=right|1,21|| align=right|5,398||MBA||14. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96521)||1998 RF9|| align=right|15,4|| align=right|2,956|| align=right|0,044|| align=right|0,22|| align=right|5,082||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96522)||1998 RK23|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,160|| align=right|1,85|| align=right|5,450||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96523)||1998 RC26|| align=right|14,8|| align=right|2,711|| align=right|0,163|| align=right|9,87|| align=right|4,463||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96524)||1998 RY28|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,125|| align=right|7,83|| align=right|4,602||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96525)||1998 RE37|| align=right|14,3|| align=right|3,037|| align=right|0,218|| align=right|5,12|| align=right|5,293||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96526)||1998 RU40|| align=right|15,0|| align=right|3,027|| align=right|0,268|| align=right|2,82|| align=right|5,266||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96527)||1998 RQ45|| align=right|14,3|| align=right|3,125|| align=right|0,176|| align=right|27,43|| align=right|5,523||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96528)||1998 RP49|| align=right|14,9|| align=right|3,103|| align=right|0,180|| align=right|2,26|| align=right|5,465||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96529)||1998 RR49|| align=right|15,0|| align=right|2,844|| align=right|0,053|| align=right|2,77|| align=right|4,796||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96530)||1998 RE54|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,164|| align=right|10,83|| align=right|4,420||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96531)||1998 RL68|| align=right|15,0|| align=right|2,942|| align=right|0,170|| align=right|13,05|| align=right|5,044||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96532)||1998 RH69|| align=right|15,1|| align=right|2,992|| align=right|0,303|| align=right|1,05|| align=right|5,176||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96533)||1998 RH72|| align=right|15,3|| align=right|3,045|| align=right|0,139|| align=right|2,68|| align=right|5,312||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96534)||1998 RO79|| align=right|15,2|| align=right|3,060|| align=right|0,149|| align=right|6,38|| align=right|5,352||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96535)||1998 SC5|| align=right|15,4|| align=right|1,931|| align=right|0,069|| align=right|19,22|| align=right|2,684||MBA||20. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(96536)||1998 SO10|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,778|| align=right|41,47|| align=right|3,486||APL||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96537)||1998 SF12|| align=right|15,5|| align=right|2,953|| align=right|0,090|| align=right|0,86|| align=right|5,073||MBA||22. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96538)||1998 SN24|| align=right|15,5|| align=right|2,808|| align=right|0,119|| align=right|3,79|| align=right|4,705||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96539)||1998 SW27|| align=right|14,8|| align=right|3,129|| align=right|0,198|| align=right|15,49|| align=right|5,534||MBA||24. september 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(96540)||1998 SC29|| align=right|15,1|| align=right|3,076|| align=right|0,093|| align=right|6,43|| align=right|5,394||MBA||18. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96541)||1998 SR31|| align=right|15,5|| align=right|3,077|| align=right|0,116|| align=right|0,52|| align=right|5,397||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96542)||1998 SA44|| align=right|15,1|| align=right|3,134|| align=right|0,208|| align=right|1,70|| align=right|5,548||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96543)||1998 SE48|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,095|| align=right|14,00|| align=right|4,882||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96544)||1998 SK52|| align=right|14,7|| align=right|3,150|| align=right|0,173|| align=right|0,05|| align=right|5,590||MBA||28. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96545)||1998 SQ53|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,192|| align=right|13,01|| align=right|5,423||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96546)||1998 SO55|| align=right|15,2|| align=right|2,811|| align=right|0,089|| align=right|2,74|| align=right|4,713||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96547)||1998 SB57|| align=right|14,8|| align=right|3,063|| align=right|0,233|| align=right|16,31|| align=right|5,360||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96548)||1998 SX59|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,272|| align=right|5,32|| align=right|5,492||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96549)||1998 SE63|| align=right|14,6|| align=right|3,158|| align=right|0,096|| align=right|8,62|| align=right|5,611||MBA||26. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96550)||1998 SH68|| align=right|14,8|| align=right|2,854|| align=right|0,168|| align=right|13,61|| align=right|4,820||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96551)||1998 SL100|| align=right|14,7|| align=right|2,810|| align=right|0,121|| align=right|7,60|| align=right|4,710||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96552)||1998 SE113|| align=right|13,8|| align=right|3,094|| align=right|0,204|| align=right|8,38|| align=right|5,442||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96553)||1998 SS114|| align=right|14,8|| align=right|2,909|| align=right|0,092|| align=right|3,16|| align=right|4,962||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96554)||1998 SD119|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,145|| align=right|14,84|| align=right|5,456||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96555)||1998 SN121|| align=right|14,3|| align=right|3,142|| align=right|0,149|| align=right|3,69|| align=right|5,568||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96556)||1998 ST126|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,193|| align=right|11,21|| align=right|5,422||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96557)||1998 SC127|| align=right|14,5|| align=right|3,181|| align=right|0,161|| align=right|6,20|| align=right|5,674||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96558)||1998 SP127|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,077|| align=right|6,28|| align=right|3,574||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96559)||1998 SF129|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,292|| align=right|21,52|| align=right|5,460||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96560)||1998 SF133|| align=right|15,2|| align=right|3,183|| align=right|0,202|| align=right|1,94|| align=right|5,678||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96561)||1998 SB135|| align=right|14,2|| align=right|3,075|| align=right|0,169|| align=right|3,23|| align=right|5,391||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96562)||1998 SZ138|| align=right|15,7|| align=right|2,119|| align=right|0,303|| align=right|5,00|| align=right|3,083||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96563)||1998 SB154|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,067|| align=right|4,42|| align=right|4,638||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96564)||1998 SN156|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,162|| align=right|1,99|| align=right|4,877||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96565)||1998 SB157|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,092|| align=right|3,84|| align=right|4,622||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96566)||1998 TC2|| align=right|14,2|| align=right|3,210|| align=right|0,122|| align=right|4,47|| align=right|5,751||MBA||12. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96567)||1998 TE18|| align=right|14,0|| align=right|3,094|| align=right|0,165|| align=right|16,83|| align=right|5,441||MBA||13. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96568)||1998 TS19|| align=right|15,1|| align=right|3,051|| align=right|0,184|| align=right|1,38|| align=right|5,328||MBA||15. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96569)||1998 TO31|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,201|| align=right|7,68|| align=right|5,531||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96570)||1998 TJ32|| align=right|14,3|| align=right|3,113|| align=right|0,162|| align=right|4,49|| align=right|5,492||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96571)||1998 UN11|| align=right|15,1|| align=right|3,056|| align=right|0,150|| align=right|4,11|| align=right|5,342||MBA||17. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96572)||1998 UN16|| align=right|13,3|| align=right|3,083|| align=right|0,182|| align=right|14,59|| align=right|5,412||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(96573)||1998 UJ19|| align=right|15,5|| align=right|1,932|| align=right|0,058|| align=right|22,25|| align=right|2,686||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96574)||1998 UJ23|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,242|| align=right|15,13|| align=right|5,452||MBA||30. oktober 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(96575)||1998 UY28|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,138|| align=right|6,40|| align=right|5,714||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(96576)||1998 UH35|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,073|| align=right|14,26|| align=right|5,713||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96577)||1998 UC42|| align=right|15,8|| align=right|3,125|| align=right|0,228|| align=right|3,57|| align=right|5,524||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96578)||1998 VT2|| align=right|14,9|| align=right|2,920|| align=right|0,082|| align=right|2,61|| align=right|4,990||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96579)||1998 VP7|| align=right|14,7|| align=right|3,053|| align=right|0,200|| align=right|11,39|| align=right|5,334||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96580)||1998 VY8|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,182|| align=right|16,57|| align=right|5,306||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96581)||1998 VJ16|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,229|| align=right|14,58|| align=right|5,481||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96582)||1998 VF25|| align=right|14,7|| align=right|3,013|| align=right|0,169|| align=right|5,21|| align=right|5,229||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96583)||1998 VG34|| align=right|14,4|| align=right|3,050|| align=right|0,250|| align=right|13,15|| align=right|5,326||MBA||15. november 1998||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(96584)||1998 VG53|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,302|| align=right|8,97|| align=right|5,438||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96585)||1998 WY2|| align=right|15,1|| align=right|2,989|| align=right|0,128|| align=right|3,59|| align=right|5,168||MBA||17. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96586)||1998 WE14|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,191|| align=right|3,00|| align=right|5,429||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96587)||1998 WK15|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,231|| align=right|3,79|| align=right|5,507||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96588)||1998 WR20|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,206|| align=right|11,75|| align=right|5,648||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96589)||1998 WW22|| align=right|15,1|| align=right|3,133|| align=right|0,176|| align=right|2,89|| align=right|5,545||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96590)||1998 XB|| align=right|16,2|| align=right|,908|| align=right|0,352|| align=right|13,60|| align=right|,866||ATN||1. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96591)||1998 XY|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,185|| align=right|1,00|| align=right|5,456||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96592)||1998 XC1|| align=right|14,7|| align=right|3,119|| align=right|0,139|| align=right|3,26|| align=right|5,508||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(96593)||1998 XO20|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,243|| align=right|10,71|| align=right|5,591||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96594)||1998 XA22|| align=right|14,3|| align=right|3,230|| align=right|0,098|| align=right|5,10|| align=right|5,804||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96595)||1998 XQ23|| align=right|15,1|| align=right|3,171|| align=right|0,157|| align=right|4,27|| align=right|5,646||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96596)||1998 XW26|| align=right|14,8|| align=right|1,965|| align=right|0,054|| align=right|23,46|| align=right|2,753||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96597)||1998 XU28|| align=right|14,5|| align=right|3,205|| align=right|0,172|| align=right|3,09|| align=right|5,736||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96598)||1998 XS41|| align=right|14,0|| align=right|3,009|| align=right|0,185|| align=right|11,91|| align=right|5,218||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96599)||1998 XP49|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,158|| align=right|15,77|| align=right|5,623||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96600)||1998 XH74|| align=right|13,9|| align=right|3,109|| align=right|0,163|| align=right|17,14|| align=right|5,481||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96601)||1998 XD78|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,287|| align=right|13,97|| align=right|5,624||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96602)||1998 YF9|| align=right|15,1|| align=right|3,231|| align=right|0,119|| align=right|2,13|| align=right|5,806||MBA||23. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96603)||1998 YH12|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,049|| align=right|19,40|| align=right|5,753||MBA||20. december 1998||Ondřejov||A. Kolář; L. Šarounová
|-
|(96604)||1998 YG19|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,152|| align=right|3,92|| align=right|5,603||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96605)||1999 AS10|| align=right|15,1|| align=right|2,918|| align=right|0,104|| align=right|1,16|| align=right|4,983||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96606)||1999 AH13|| align=right|15,3|| align=right|3,165|| align=right|0,089|| align=right|2,50|| align=right|5,630||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96607)||1999 AT30|| align=right|14,5|| align=right|3,450|| align=right|0,139|| align=right|10,40|| align=right|6,406||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96608)||1999 AO34|| align=right|13,3|| align=right|3,143|| align=right|0,032|| align=right|23,24|| align=right|5,572||MBA||15. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96609)||1999 AQ35|| align=right|13,9|| align=right|3,949|| align=right|0,150|| align=right|9,06|| align=right|7,846||HLD||9. januar 1999||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(96610)||1999 BZ18|| align=right|13,7|| align=right|3,046|| align=right|0,180|| align=right|18,26|| align=right|5,314||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96611)||1999 BJ29|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,122|| align=right|1,21|| align=right|3,309||MBA||18. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96612)||1999 CZ3|| align=right|15,3|| align=right|2,181|| align=right|0,098|| align=right|2,45|| align=right|3,220||MBA||5. februar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96613)||1999 CG5|| align=right|15,5|| align=right|2,212|| align=right|0,042|| align=right|3,69|| align=right|3,290||MBA||12. februar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(96614)||1999 CL16|| align=right|14,2|| align=right|3,200|| align=right|0,283|| align=right|24,62|| align=right|5,724||MBA||6. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(96615)||1999 CZ17|| align=right|14,1|| align=right|3,239|| align=right|0,142|| align=right|11,04|| align=right|5,829||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96616)||1999 CG20|| align=right|13,7|| align=right|3,108|| align=right|0,218|| align=right|18,23|| align=right|5,478||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96617)||1999 CC32|| align=right|14,1|| align=right|2,311|| align=right|0,277|| align=right|9,30|| align=right|3,512||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96618)||1999 CL102|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,098|| align=right|4,89|| align=right|3,502||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96619)||1999 CA115|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,097|| align=right|6,05|| align=right|3,345||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96620)||1999 CG116|| align=right|15,6|| align=right|2,251|| align=right|0,052|| align=right|4,05|| align=right|3,376||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96621)||1999 CV120|| align=right|14,3|| align=right|3,203|| align=right|0,139|| align=right|15,67|| align=right|5,730||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96622)||1999 DY|| align=right|15,2|| align=right|2,296|| align=right|0,062|| align=right|6,56|| align=right|3,479||MBA||18. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|96623 Leani||1999 ET4|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,133|| align=right|6,27|| align=right|3,586||MBA||14. marec 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(96624)||1999 EZ5|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,103|| align=right|5,54|| align=right|3,631||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96625)||1999 FY1|| align=right|16,7|| align=right|2,432|| align=right|0,132|| align=right|0,82|| align=right|3,791||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96626)||1999 FQ9|| align=right|15,3|| align=right|2,220|| align=right|0,138|| align=right|2,60|| align=right|3,308||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96627)||1999 FW26|| align=right|16,0|| align=right|2,208|| align=right|0,080|| align=right|5,56|| align=right|3,279||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96628)||1999 FW27|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,119|| align=right|4,00|| align=right|3,613||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96629)||1999 FA29|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,213|| align=right|9,60|| align=right|3,754||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96630)||1999 FY30|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,142|| align=right|5,75|| align=right|3,548||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96631)||1999 FP59|| align=right|18,3|| align=right|1,700|| align=right|0,260|| align=right|1,78|| align=right|2,216||AMR||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96632)||1999 GE1|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,206|| align=right|13,43|| align=right|4,364||MBA||6. april 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(96633)||1999 GZ1|| align=right|15,6|| align=right|2,181|| align=right|0,112|| align=right|7,43|| align=right|3,220||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96634)||1999 GF2|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,073|| align=right|7,60|| align=right|3,596||MBA||9. april 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(96635)||1999 GR4|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,111|| align=right|7,25|| align=right|3,708||MBA||10. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(96636)||1999 GG7|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,109|| align=right|7,23|| align=right|3,554||MBA||6. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96637)||1999 GQ7|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,100|| align=right|1,63|| align=right|3,334||MBA||7. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96638)||1999 GZ8|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,118|| align=right|4,49|| align=right|3,478||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96639)||1999 GJ9|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,258|| align=right|4,81|| align=right|3,741||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96640)||1999 GT18|| align=right|15,0|| align=right|2,390|| align=right|0,166|| align=right|1,80|| align=right|3,694||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96641)||1999 GG22|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,110|| align=right|3,88|| align=right|3,428||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96642)||1999 GN25|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,133|| align=right|6,03|| align=right|3,417||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96643)||1999 GY26|| align=right|16,0|| align=right|2,468|| align=right|0,141|| align=right|3,86|| align=right|3,876||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96644)||1999 GX30|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,219|| align=right|5,06|| align=right|3,289||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96645)||1999 GB35|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,164|| align=right|1,36|| align=right|3,555||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96646)||1999 GR35|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,150|| align=right|1,97|| align=right|3,702||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96647)||1999 GX35|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,104|| align=right|4,35|| align=right|3,416||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96648)||1999 GZ45|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,141|| align=right|6,60|| align=right|3,632||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96649)||1999 GL59|| align=right|16,6|| align=right|2,293|| align=right|0,056|| align=right|7,49|| align=right|3,472||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96650)||1999 GX60|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,053|| align=right|6,82|| align=right|3,517||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96651)||1999 GT62|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,154|| align=right|8,93|| align=right|3,614||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96652)||1999 HA|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,094|| align=right|6,75|| align=right|3,428||MBA||16. april 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(96653)||1999 HG9|| align=right|14,6|| align=right|2,375|| align=right|0,118|| align=right|5,78|| align=right|3,660||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96654)||1999 JM1|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,172|| align=right|3,00|| align=right|3,625||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(96655)||1999 JD2|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,140|| align=right|5,57|| align=right|3,635||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(96656)||1999 JJ2|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,164|| align=right|4,23|| align=right|3,494||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(96657)||1999 JY5|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,173|| align=right|25,69|| align=right|3,611||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96658)||1999 JC6|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,026|| align=right|7,16|| align=right|3,380||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96659)||1999 JO7|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,236|| align=right|8,96|| align=right|3,580||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(96660)||1999 JN9|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,146|| align=right|8,25|| align=right|3,568||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(96661)||1999 JT12|| align=right|14,8|| align=right|2,374|| align=right|0,134|| align=right|11,78|| align=right|3,656||MBA||14. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(96662)||1999 JT13|| align=right|16,6|| align=right|2,186|| align=right|0,073|| align=right|6,10|| align=right|3,231||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96663)||1999 JZ14|| align=right|16,0|| align=right|2,207|| align=right|0,098|| align=right|7,18|| align=right|3,279||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96664)||1999 JG15|| align=right|14,9|| align=right|2,352|| align=right|0,131|| align=right|6,19|| align=right|3,607||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(96665)||1999 JL22|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,079|| align=right|3,53|| align=right|3,509||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96666)||1999 JH23|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,140|| align=right|3,72|| align=right|3,730||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96667)||1999 JJ23|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,187|| align=right|7,72|| align=right|3,749||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96668)||1999 JH24|| align=right|14,4|| align=right|2,339|| align=right|0,150|| align=right|6,88|| align=right|3,576||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96669)||1999 JS31|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,140|| align=right|1,44|| align=right|3,709||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96670)||1999 JM32|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,140|| align=right|3,65|| align=right|3,713||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96671)||1999 JD33|| align=right|15,7|| align=right|2,432|| align=right|0,122|| align=right|5,93|| align=right|3,791||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96672)||1999 JG36|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,101|| align=right|7,51|| align=right|3,577||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96673)||1999 JO37|| align=right|15,6|| align=right|2,354|| align=right|0,153|| align=right|1,87|| align=right|3,610||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96674)||1999 JQ37|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,147|| align=right|4,39|| align=right|3,664||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96675)||1999 JJ40|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,174|| align=right|2,01|| align=right|3,775||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96676)||1999 JL40|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,200|| align=right|2,12|| align=right|3,730||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96677)||1999 JR40|| align=right|15,6|| align=right|2,358|| align=right|0,135|| align=right|5,48|| align=right|3,620||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96678)||1999 JO41|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,059|| align=right|5,13|| align=right|3,498||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96679)||1999 JW42|| align=right|15,6|| align=right|2,201|| align=right|0,212|| align=right|5,86|| align=right|3,265||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96680)||1999 JG43|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,075|| align=right|7,43|| align=right|3,698||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96681)||1999 JZ46|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,055|| align=right|5,25|| align=right|3,728||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96682)||1999 JQ48|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,169|| align=right|2,33|| align=right|3,752||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96683)||1999 JO49|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,180|| align=right|5,56|| align=right|3,712||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96684)||1999 JK50|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,088|| align=right|7,23|| align=right|3,591||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96685)||1999 JQ50|| align=right|16,2|| align=right|2,218|| align=right|0,151|| align=right|4,82|| align=right|3,303||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96686)||1999 JP53|| align=right|14,6|| align=right|2,350|| align=right|0,126|| align=right|6,65|| align=right|3,602||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96687)||1999 JO64|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,149|| align=right|0,49|| align=right|3,776||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96688)||1999 JY70|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,074|| align=right|6,25|| align=right|3,742||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96689)||1999 JW71|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,108|| align=right|6,26|| align=right|3,538||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96690)||1999 JA73|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,112|| align=right|6,02|| align=right|3,811||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96691)||1999 JH73|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,043|| align=right|6,49|| align=right|3,646||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96692)||1999 JJ73|| align=right|16,6|| align=right|2,203|| align=right|0,171|| align=right|6,24|| align=right|3,270||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96693)||1999 JO74|| align=right|15,7|| align=right|2,645|| align=right|0,091|| align=right|8,63|| align=right|4,301||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96694)||1999 JY74|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,267|| align=right|14,45|| align=right|4,127||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96695)||1999 JJ76|| align=right|14,8|| align=right|2,454|| align=right|0,104|| align=right|7,13|| align=right|3,845||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96696)||1999 JG79|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,164|| align=right|25,71|| align=right|3,664||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96697)||1999 JM79|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,115|| align=right|4,57|| align=right|3,665||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96698)||1999 JA80|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,048|| align=right|7,89|| align=right|3,603||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96699)||1999 JM93|| align=right|16,5|| align=right|2,236|| align=right|0,143|| align=right|6,84|| align=right|3,342||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96700)||1999 JP93|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,088|| align=right|7,62|| align=right|3,538||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96701)||1999 JG105|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,140|| align=right|8,38|| align=right|3,586||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96702)||1999 JT107|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,135|| align=right|4,08|| align=right|3,754||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96703)||1999 JO111|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,094|| align=right|5,52|| align=right|3,529||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96704)||1999 JQ111|| align=right|15,7|| align=right|2,270|| align=right|0,009|| align=right|10,94|| align=right|3,419||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96705)||1999 JB117|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,125|| align=right|2,71|| align=right|3,650||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96706)||1999 JE119|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,153|| align=right|1,90|| align=right|3,684||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96707)||1999 JQ119|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,087|| align=right|7,90|| align=right|3,456||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96708)||1999 JU126|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,188|| align=right|2,29|| align=right|3,764||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96709)||1999 JK127|| align=right|15,9|| align=right|2,448|| align=right|0,109|| align=right|5,68|| align=right|3,830||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96710)||1999 JN135|| align=right|16,1|| align=right|2,199|| align=right|0,133|| align=right|7,86|| align=right|3,261||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96711)||1999 JE138|| align=right|14,5|| align=right|2,993|| align=right|0,066|| align=right|11,70|| align=right|5,177||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(96712)||1999 KH4|| align=right|16,6|| align=right|2,304|| align=right|0,177|| align=right|7,71|| align=right|3,497||MBA||20. maj 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(96713)||1999 KG5|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,127|| align=right|2,02|| align=right|3,585||MBA||18. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96714)||1999 KH6|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,133|| align=right|7,65|| align=right|3,676||MBA||22. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96715)||1999 KR7|| align=right|16,4|| align=right|2,293|| align=right|0,195|| align=right|8,46|| align=right|3,471||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96716)||1999 KD9|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,079|| align=right|6,77|| align=right|3,638||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96717)||1999 KG9|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,142|| align=right|2,58|| align=right|3,631||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96718)||1999 KU11|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,152|| align=right|1,75|| align=right|3,673||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96719)||1999 KO17|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,223|| align=right|13,82|| align=right|4,397||MBA||17. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96720)||1999 LP|| align=right|14,2|| align=right|2,326|| align=right|0,280|| align=right|23,88|| align=right|3,546||MBA||4. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96721)||1999 LT|| align=right|16,2|| align=right|1,822|| align=right|0,211|| align=right|24,13|| align=right|2,460||MBA||7. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(96722)||1999 LO4|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,230|| align=right|6,83|| align=right|3,491||MBA||10. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(96723)||1999 LB16|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,185|| align=right|14,03|| align=right|4,251||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96724)||1999 LY20|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,126|| align=right|10,19|| align=right|3,716||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96725)||1999 LA30|| align=right|16,6|| align=right|2,339|| align=right|0,010|| align=right|3,37|| align=right|3,575||MBA||12. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96726)||1999 LA31|| align=right|16,3|| align=right|2,453|| align=right|0,065|| align=right|6,32|| align=right|3,841||MBA||13. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(96727)||1999 LK31|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,222|| align=right|23,83|| align=right|3,446||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96728)||1999 NF7|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,203|| align=right|3,87|| align=right|4,242||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96729)||1999 NL21|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,235|| align=right|5,58|| align=right|4,076||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96730)||1999 NL23|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,222|| align=right|5,96|| align=right|4,257||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96731)||1999 NP27|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,204|| align=right|1,29|| align=right|3,869||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96732)||1999 NQ27|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,199|| align=right|2,02|| align=right|4,212||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96733)||1999 NO28|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,164|| align=right|6,75|| align=right|3,422||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96734)||1999 NR42|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,207|| align=right|5,09|| align=right|3,516||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96735)||1999 NV43|| align=right|14,7|| align=right|2,625|| align=right|0,296|| align=right|16,79|| align=right|4,252||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96736)||1999 NA48|| align=right|14,4|| align=right|2,506|| align=right|0,208|| align=right|12,68|| align=right|3,966||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96737)||1999 NJ48|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,186|| align=right|10,84|| align=right|4,268||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96738)||1999 NQ55|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,210|| align=right|12,14|| align=right|4,232||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96739)||1999 NE56|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,197|| align=right|12,20|| align=right|4,212||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96740)||1999 NW56|| align=right|14,6|| align=right|2,650|| align=right|0,186|| align=right|11,12|| align=right|4,314||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96741)||1999 NY59|| align=right|14,6|| align=right|2,564|| align=right|0,177|| align=right|12,48|| align=right|4,104||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96742)||1999 ON|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,282|| align=right|4,86|| align=right|4,100||MBA||17. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(96743)||1999 OC3|| align=right|14,4|| align=right|2,607|| align=right|0,232|| align=right|17,64|| align=right|4,209||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(96744)||1999 OW3|| align=right|14,7|| align=right|2,090|| align=right|0,781|| align=right|35,25|| align=right|3,020||APL||18. julij 1999||Mauna Kea||D. J. Tholen; R. Whiteley
|-
|(96745)||1999 PB|| align=right|15,8|| align=right|2,475|| align=right|0,184|| align=right|3,70|| align=right|3,894||MBA||2. avgust 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(96746)||1999 PK8|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,188|| align=right|6,27|| align=right|4,097||MBA||13. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96747)||1999 QQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,204|| align=right|13,19|| align=right|4,178||MBA||16. avgust 1999||Wallace||L. Crespo da Silva
|-
|(96748)||1999 RE4|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,179|| align=right|14,00|| align=right|4,225||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(96749)||1999 RF4|| align=right|15,9|| align=right|2,537|| align=right|0,262|| align=right|13,67|| align=right|4,041||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(96750)||1999 RK8|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,075|| align=right|7,29|| align=right|3,786||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov